Chipmunk Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chipmunk Lake (Colorado)
 Chipmunk Lake (Kalifornien)
 Chipmunk Lake (Minnesota)